

Geografia
Eggen – frazione nel comune di Betten, Svizzera
Eggen – frazione nel comune di Sempione, Svizzera

Persone

Eggen
Anders Eggen (1958) – ex calciatore norvegese
Dan Eggen (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
Eystein Eggen (1944-2010) – scrittore e sociologo norvegese
Knut Torbjørn Eggen (1960-2012) – allenatore di calcio e calciatore norvegese
Nils Arne Eggen (1941-2022) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
Olin J. Eggen (1919-1998) – astronomo statunitense

Cognomi composti
Olga Balstad-Eggen (...–...) – saltatrice con gli sci norvegese
Vegar Eggen Hedenstad (1991) – calciatore norvegese